Feige steht für:
 feige sein, siehe Feigheit
 Echte Feige (Ficus carica), Baum und dessen Frucht
 Feigen (Ficus), Gattung
 Feigenhand, Handgeste
 Feige (Familienname), dort auch zu den Namensträgern

Siehe auch:
 Feig